Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Toronto du 12 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Julie Heldman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1974 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1974
Canada